Борис Стрельцов:
 Стрельцов, Борис Васильевич (1926—2009) — советский и белорусский писатель, публицист, преподаватель.
 Стрельцов, Борис Николаевич (род. 1943) — советский футболист, тренер.
 Стрельцов, Борис Яковлевич (1896—1937) — инженер-кораблестроитель, ректор Ленинградского кораблестроительного института.